Menzel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank Menzel
 Paul Julius Menzel